Il toponimo Gangara può riferirsi a due diverse località del Niger:

Gangara, comune del dipartimento di Aguie nella regione di Maradi
Gangara, comune del dipartimento di Tanout nella regione di Zinder